Schörken ist der Familienname folgender Personen:
 Hanna Schörken (* 1985), deutsche Sängerin (frei improvisierte Musik, Jazz und elektronische Musik)
 Rolf Schörken (1928–2014), deutscher Geschichtsdidaktiker